Kriestorf ist der Ortsname von

 Kriestorf (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kriestorf (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern